Roger Norrington – direttore d'orchestra britannico
 Rhys Norrington-Davies – calciatore gallese
 Stephen Norrington – regista ed effettista inglese